Bredene Koksijde Classic 2021 var den 18. udgave af det belgiske cykelløb Bredene Koksijde Classic. Det var 199 km langt og blev kørt den 19. marts 2021 med start i Bredene og mål i Koksijde i Vestflandern. Løbet er en del af UCI ProSeries 2021. Den oprindelige 18. udgave blev i 2020 aflyst på grund af coronaviruspandemien.

Efter den forventede massespurt vandt belgiske Tim Merlier fra  løbet, foran s dansker Mads Pedersen. Florian Sénéchal fra  tog sig af tredjepladsen.

Resultat

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger
 
 

2021
UCI ProSeries 2021